Klasse (biologie), in de biologische taxonomie een bepaald indelingsniveau (zie ook: soort).
 Klasse (vegetatiekunde), in de vegetatiekunde het hoogste indelingsniveau van plantengemeenschappen.
 Klasse (sport), indeling van sportdisciplines volgens eigenschappen van de deelnemer.
 Sociale klasse, maatschappelijke onderverdeling.
 in het bijzonder, een groep mensen binnen de maatschappij met een gezamenlijk economisch en politiek belang; zie Klassenstrijd.
 Klasse (informatica), in de objectoriëntatie een groep van objecten van hetzelfde soort.
 Klasse (verzamelingenleer), begrip uit de verzamelingenleer.
 Klasse (openbaar vervoer), de indeling van voertuigen in verschillende prijscategorieën.
 Klasse (scheepvaart), één of meerdere schepen die volgens hetzelfde ontwerp worden gebouwd.
 Klasse (tijdschrift), vakblad van Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 Klasse (rollenspel), als beschrijving van een personage in een rollenspel.
 Class (film), de film Class uit 1983
 Latijnse klassen, gebruikt in de taalkunde bij woordgroepen.
 Nominale klasse, het op grond van bepaalde kenmerken categoriseren van zelfstandige naamwoorden 
 Een onderdeel van een classificatiesysteem.
 Classificatie: zowel de activiteit van het ordenen van objecten in een schema, als het geformaliseerde (vastgelegde) schema zelf.

Overig
 Klasse wordt in de Nederlandse taal gebruikt om bijzondere waardering uit te spreken over iemand, zoals in de uitspraken "Dat is grote klasse!" of "Het getuigt van klasse..." 
 Klassen is ook een achternaam, bijvoorbeeld Cindy Klassen.